Toki (« temps » en japonais) peut désigner :

Toponymie
au Japon
Toki, une ville japonaise de la préfecture de Gifu 
Toki, un ancien district japonais de la préfecture de Gifu
en Pologne
 Toki, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Toki, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates

Biologie
L'ibis nippon, un oiseau en voie de disparition ;

Transport
Toki, un service de trains à grande vitesse ;

Divers
TOKI, l'administration du développement du logement social en Turquie ;
Toki, une maison d'édition ;
Toki, un personnage de Ken le Survivant ;
Toki, un jeu vidéo de plates-formes ;
, un personnage de Metalocalypse.

Homonymie de toponyme